Exhumed peut faire référence à :

Musique 
 Exhumed, groupe américain de deathgrind fondé en 1990.

Jeux vidéo 
 Exhumed, un jeu vidéo sorti en 1996.